CeramicSpeed Herning CK Elite er et dansk cykelhold, etableret af Herning Cykle Klub i 2018 og kører som et DCU Elite Team.

Holdet

2023

2022

2021

Sejre

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 
 

DCU Elite Team
Etableret i 2018
Sport i Herning